Podpeč je ime več naselij v Sloveniji:

 Podpeč, občina Brezovica (pri Ljubljani)
 Podpeč, občina Dobrepolje
 Podpeč, občina Koper
 Podpeč pod Marofom, občina Šentjur pri Celju
 Podpeč ob Dravinji, občina Slovenske Konjice
 Podpeč pod Skalo, občina Litija
 Podpeč pri Šentvidu, občina Šentjur pri Celju

naselja v Sloveniji